El Torneig de Barcelona 2022, també conegut com a Barcelona Open Banc Sabadell 2022 i Trofeu Comte de Godó 2022, és una competició tennística disputada sobre terra batuda i que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 69a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 24 d'abril del 2022 al Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

El tennista espanyol Carlos Alcaraz va guanyar el tercer títol de la temporada. Aquest torneig va marcar la retirada del tennista català Tommy Robredo després de divuit anys de trajectòria.

Individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2022
ATP Tour 2022
2022 a Catalunya
Competicions tennístiques del 2022